Grossmüller ist der Familienname folgender Personen

 Carlos Grossmüller (* 1983) uruguayischer Fußballspieler mit deutschen Wurzeln
 Frieda Grossmüller (1880–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin